

Geografia 
 Nova Iorque (Maranhão) — município brasileiro

Estados Unidos 
Nova Iorque — cidade
Nova Iorque (estado)
Região Metropolitana de Nova Iorque
Manhattan — ou condado de Nova Iorque
Província de Nova Iorque — antiga colónia britânica

Navios da Marinha dos Estados Unidos

Outros usos 
New York (revista) — revista semanal
New York (1927) — filme
New York (canção de Snow Patrol)

Desambiguações de topônimos